Añón hace referencia a:
 Francisco Añón (1812-1878), periodista y poeta en español, gallego y portugués.
 Juan Carlos Añón Moreno (1963-), exfutbolista español.
 José Añón Canedo (-1975), empresario y dirigente deportivo de Uruguay, nacido en España.
 María Cristina Añón (1946-), bioquímica argentina.
 Añón de Moncayo, municipio de España en la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón.
Castillo de Añón, dentro de este municipio.

Anón hace referencia a:
 El anón, anona, o anona del Perú (Annona squamosa): fruto perteneciente al género Annona.